Il doppio del torneo di tennis Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Andrew Kratzmann che hanno battuto in finale Andrea Gaudenzi e Diego Nargiso 7-6(10), 6(2)-7, 6-4

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Andrew Kratzmann (campione)
 David Adams /  Jeff Tarango (primo turno)

 Tomás Carbonell /  Piet Norval (primo turno)
 Jan-Michael Gambill /  Scott Humphries (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

International Raiffeisen Grand Prix 2000
ATP Tour 2000